Moscow Challenge 2014 – mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 12 czerwca na Łużnikach w Moskwie (dzień wcześniej rozegrano konkursy rzutu młotem). Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rywalizacja w rzucie młotem była zaliczana do IAAF Hammer Throw Challenge.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w lekkoatletyce
2014 w Rosji
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
Zawody sportowe w Moskwie